Il gruppo dell'andalusite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'andalusite 

 Andalusite
 Kanonaite
 Sillimanite

Note 

Andalusite